Kremper steht kurz für Krempziegel.

Kremper ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Kremper-Fackner (1933–2004), deutsche Malerin und Grafikerin
 Klaus Kremper (* 1962), deutscher Manager
 Laurentius Kremper (* 1666/67 als Johannes Kremper; † 1730), Abt des Klosters Hardehausen

Siehe auch:
 Gremper